Zur Schachweltmeisterschaft der Frauen 1956 wurde zunächst ein Kandidatenturnier mit 20 Teilnehmerinnen ausgetragen. Anschließend ermittelten die Turniersiegerin, die aktuelle und die vorherige Weltmeisterin die neue Titelträgerin.

Kandidatenturnier 
Das Kandidatenturnier fand im Oktober 1955 in Moskau statt.

Weltmeisterschaft 
Die Weltmeisterschaft fand vom 21. August bis 25. September 1956 in Moskau statt. Hauptschiedsrichter war Fritz Andersson (Schweden), unterstützt von Wera Tichomirowa (Sowjetunion). Neben der Siegerin des Kandidatenturniers und der Titelverteidigerin wurde auch die vorherige Weltmeisterin eingeladen. Die drei Spielerinnen absolvierten ein Turnier, in dem jede Teilnehmerin je acht Partien gegen jede der anderen austrug. In der nachfolgenden Tabelle ist der Ausgang dieser individuellen Vergleiche dargestellt.

Weblinks 
 Abschlusstabelle des Kandidatenturniers auf mark-weeks.com (englisch)

1956
Schachwettbewerb in Moskau
Schach 1955
Schach 1956
Schachwettbewerb in der Sowjetunion